Lagardère S.C.A. (произносится Лагарде́р, ) — крупнейшая французская медиагруппа. Штаб-квартира — в Париже.

Основана в 1996 году.

Главный управляющий — Арно Лагарде́р.

Деятельность 
Lagardère владеет издательством Hachette Filipacchi (журналы Elle, Premier, Car & Driver и др.), радиостанциями Europe 1, Europe 2 во Франции, 18 радиостанциями в различных городах Европы и т. д.

Помимо этого, Lagardère через компании Désirade и SOGEADE контролирует 15,1 % Европейского аэрокосмического и оборонного концерна (EADS).

По собственным данным, оборот Lagardère в 2005 году составил $24 млрд, чистая прибыль — $720 млн.

В России Lagardere представлена с долей 49 процента книгоиздательской группой "Азбука-Аттикус".

Lagardere была представлена «Европейской медиа группой» (ЕМГ), в которую входят радиостанции «Европа Плюс», «Ретро FM», «Радио 7», «Кекс FM», «Свежее радио», «Эльдорадио», купленные у фонда прямых инвестиций Warburg Pincus, и «Радио Рекорд Москва». В конце 2010 года стало известно, что Lagardere собиралась продать ЕМГ.

В результате сотрудничества Lagardère и российской компании Universal Distribution, на русском языке вещают также детские телеканалы Gulli и TiJi, которые с 2 сентября 2019 принадлежат компании M6 Group с музыкальном каналом MCM.

См. также 
 Lagardère Active

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт компании 
 

 
Компании Франции
Медиакомпании по алфавиту
Аэрокосмические компании Франции